Щит-Немирович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Щит-Немирович — литовско-польский дворянский род герба «Ястржембец», происходивший из Великого княжества Литовского.
 
 Щит-Немирович, Марцин (1749—1800) — государственный деятель Речи Посполитой, депутат Четырехлетнего сейма.
 Щит-Немирович, Николай (ум. 1535) — государственный деятель Великого княжества Литовского, маршалок господарский.
 
 Щит-Немирович, Юстиниан (ум. 1677) — государственный деятель Великого княжества Литовского, депутат сейма.
 Щит-Немирович, Якуб (ум. 1493/1494) — государственный деятель Великого княжества Литовского, наместник брянский.